Elk County kan syfta på flera olika countyn i USA:

 Elk County, Kansas 
 Elk County, Pennsylvania